Ниоба — имена героинь из древнегреческой мифологии:

 Ниоба — дочь Тантала
 Ниоба — дочь Форонея
 (71) Ниоба — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.
 Niobe — немецкая шхуна.